Григорий VI:

 Григорий VI (папа римский) — папа (1045—1046)
 Григорий VI (антипапа) — антипапа (1012)
 Григорий VI (Патриарх Константинопольский) — Вселенский патриарх (дважды: 1835—1840 и 1867—1871)